Банду́ра — многозначное понятие.

 Бандура — украинский струнный музыкальный инструмент.

Носители фамилии 
 Бандура, Александр Викторович (род. 1986) — украинский футболист, вратарь.
 Бандура, Александр Илларионович (1918—2005) — украинский советский издательский работник, директор издательства «Дніпро», переводчик.
 Бандура, Александра Михайловна (1917—2010) — украинский педагог и литературовед.
 Бандура, Альберт (1925—2021) — канадский и американский психолог.
 Бандура, Анатолий Иванович (1946—2005) — депутат Верховной Рады Украины I созыва (1990—1994), начальник Азовского морского пароходства.
 Бандура, Николай Иванович (1914—2005) — советский дипломат.

См. также 
 Бандурка
 Бандуры